Ружевич () — польская фамилия. Известные носители:

 Ружевич, Станислав (1924—2008) — польский режиссёр и сценарист, брат Тадеуша и Януша Ружевича.
 Ружевич, Тадеуш (1921—2014) — польский поэт, писатель и драматург.
 Ружевич, Януш (1918—1944) — польский поэт.